Гермогенов — фамилия. Известные носители:

 Гермогенов-Эргис, Георгий Устинович (1908—1968) — советский якутский фольклорист, лингвист, этнограф, философ.
 Гермогенов, Николай Николаевич (род. 26 августа 1990) — российский шашист (русские шашки и международные шашки).
 Гермогенова, Татьяна Анатольевна (1930—2005) — российский учёный (прикладная математика), лауреат Государственной премии СССР.